Magma puede referirse a:

Geología
 Magma, roca fundida que compone el manto terrestre.

Matemáticas
 Magma, la categoría algebraica de magmas.
 Magma, estructura algebraica.

Cómics
 Magma, personaje de Marvel Comics.

Música
 Magma, grupo musical francés.
 Magma, álbum de la banda Gojira.